Дури (масенремпулу) — язык собственно сулавесийской зоны малайско-полинезийских языков, распространённый на юге острова Сулавеси в Индонезии. По данным SIL, в 1991 году на нём говорило 95 тыс. человек. Является престижным языком и находится в активном бытовании.

Грамматика 
Для языка дури характерен порядок слов VSO, составные эргативные конструкции.

Распространение 
Носители языка сосредоточены в районе Энреканг (90 000 из 95 000 носителей), в первую очередь в северной части района, а также в районе Уджунг-Панданг и других районах провинции Южное Сулавеси в Индонезии. Выделяются диалекты чакке и калоси. Язык активно употребляется, будучи престижным языком этнической группы масенремпулу.

Носители языка обитают на горных склонах и занимаются выращиванием овощей, кофе и заливного риса; исповедуют ислам, незначительная часть — христианство.

Литература 
 Valkama, Kari and Susanne Valkama. 1990. «Duri [language text].»‭ In Barbara Friberg (ed.), Sulawesi language texts, 75-88. Language Data, Asian-Pacific Series, 15. Ujung Pandang: Summer Institute of Linguistics. \\ In: Friberg, Barbara, editor. 1990. Sulawesi language texts.‭ Language Data, Asian-Pacific Series, 15. Ujung Pandang: Summer Institute of Linguistics.
 Valkama, Kari. 1995. «Person marking in Duri.»‭ In René van den Berg (ed.), Studies in Sulawesi linguistics, part IV, 47-95. NUSA: Linguistic Studies of Indonesian and Other Languages in Indonesia, 37. Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya. \\ In: van den Berg, René, editor. 1995. Studies in Sulawesi linguistics, part IV.‭ NUSA: Linguistic Studies of Indonesian and Other Languages in Indonesia, 37. Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya. xi, 126 p.
 Valkama, Susanne. 1995. «Notes on Duri transitivity.»‭ In René van den Berg (ed.), Studies in Sulawesi linguistics, part IV, 2-45. NUSA: Linguistic Studies of Indonesian and Other Languages in Indonesia, 37. Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya. \\ Ibid.
 Разговорник: Sipangkada-kada bicara Duri. (Percakapan bahasa Duri: Duri conversations) 1989.‭ Ujung Pandang: Hasanuddin University and Summer Institute of Linguistics. xv, 152 p.

Ссылки 
 

Языки Индонезии
Сулавесийские языки